Вась-Юган:

 Вась-Юган (приток 1-го Лямина) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО
 Вась-Юган (приток Оби) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО